161-я стрелковая дивизия — воинское соединение СССР, имевшее два формирования:
 161-я стрелковая дивизия (1-го формирования) — сформирована в 1940 году
 161-я стрелковая дивизия (2-го формирования) — сформирована в 1942 году